Алло́д — многозначное слово:

 Аллод — согласно средневековому праву, выделенное в полную власть земельное владение.
 Аллоды — вымышленная вселенная и серия компьютерных игр в жанре фэнтези.